Kaninchenberg bezeichnet:

 Kaninchenberg in Hannover, siehe Hasenberg (Hannover)
 Kaninchenberg (Lübeck), Wohnplatz in Lübeck
 Kaninchenberg (Oer), Hügel und Naturschutzgebiet in Oer-Erkenschwick
 Kaninchenberg (Saarbrücken), Distrikt in Saarbrücken

Siehe auch:
 Kaninchenberge